446 км, 446-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 446 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 480136.
 446 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Тамбовская область). Код 632026.